The Last Supper kan syfta på:

 The Last Supper (album av Belphegor) – ett album av det österrikiska bandet Belphegor
 The Last Supper (album av Grave Digger) – ett album av det tyska bandet Grave Digger
 The Last Supper (album av Jim Gaffigan) – att album av den amerikanska komikern Jim Gaffigan
 The Last Supper (dvd) – en live-dvd av Black Sabbath
 The Last Supper: Live at Hammerstein Ballroom – konsert-DVD med Coheed and Cambria
 The Last Supper (opera) - en engelsk opera av Harrison Birtwistle
 The Last Supper (film, 1994) – en kanadensisk dramafilm från 1994 av Cynthia Roberts
 The Last Supper – en amerikansk komedi från 1995 med Cameron Diaz och Jason Alexander, se Den sista måltiden (film, 1995)
 Last Supper (film, 2004) – en dokumentär från 2004 av Bigert & Bergström
 The Last Supper (2006) – kortfilm från 2006